De African Medical & Research Foundation (Amref) is een zelfstandige, Afrikaanse gezondheidsorganisatie. In Nederland is de organisatie bekend als Amref Flying Doctors, in 1969 opgericht en gevestigd in Leiden.

Het is Amref's missie om de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren, zodat zij de kans krijgen om aan armoede te ontsnappen. Daarbij richt Amref zich met name op (zwangere) vrouwen.

De organisatie is in 1957 opgericht als de ‘Flying Doctors of East Africa’ en is de oudste en grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Van alle medewerkers van Amref heeft 97% een Afrikaanse nationaliteit. Volgens Amref weten lokale artsen immers het beste wat er in de gemeenschap speelt, waar de cultuur uitdagingen en kansen biedt en hoe zij daar mee om kunnen gaan.

Amref opereert vanuit Afrika via zes regiokantoren: Ethiopië, Kenia, Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan. Daarnaast heeft de organisatie verschillende vestigingen in andere landen: Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden. In de niet-Afrikaanse landen zet Amref zich, naast fondsenwerving, in voor een verantwoorde besteding van die fondsen aan de projecten en programma’s in Afrika. De organisatie vraagt ook aandacht voor gezondheidsvraagstukken in Afrika en zet zich in voor de belangen van kwetsbare Afrikaanse bevolkingsgroepen.

Amref in Nederland 
Amref Flying Doctors ontvangt sinds 2007 subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is daarnaast afhankelijk van giften van de Nationale Postcode Loterij, stichtingen, bedrijven en ruim 54.000 particuliere donateurs. De organisatie is houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), aangemerkt als ANBI en ISO-gecertificeerd.

Koning Willem-Alexander was sinds 1999 tot 2013 beschermheer van Amref Flying Doctors Nederland. Hij volgde daarmee zijn opa, Prins Bernhard, op. In 1989 deed destijds nog kroonprins Willem-Alexander vrijwilligerswerk als piloot voor Amref.

Externe links
 Amref Flying Doctors
 Amref internationaal

Hulporganisatie
Gezondheidszorg